Фьюме-Венето () — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.

Население составляет 11 081 человек (2008 г.), плотность населения составляет 309 чел./км². Занимает площадь 36 км². Почтовый индекс — 33080. Телефонный код — 0434.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, чудотворец, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.fiumeveneto.pn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики